Banco Hispano Americano, banc privat d'Espanya, integrat posteriorment al Banco Central Hispano
 Brighton & Hove Albion FC, club de futbol de l'East Sussex, a Anglaterra
 Hidroxibutilanisol (del seu nom en anglès Butylated Hydroxyanisole), compost orgànic usat com a additiu alimentari antioxidant